Dolmen des Trois Pierres steht für folgende Megalithanlagen in Frankreich:

 Dolmen des Trois Pierres (Massac) im Département Aude
 Dolmen des Trois Pierres (Saint-Nazaire) im Département Loire-Atlantique
 Dolmen des Trois Pierres (Trie-Château) im Département Oise

 Alternativname des Dolmen Tri-Men von Castello von Kervignac